Miejscowości w USA:
 Siloam – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Siloam (ang. Siloam Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Siloam (ang. Siloam Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry
Miejsca:
 Sadzawka Siloe – zbiornik wodny w starożytnej Jerozolimie